

Fumetti 
 DearS – fumetto giapponese

Musica 
 The Dears – gruppo musicale canadese
 Dears – gruppo musicale taiwanese